Латинское буквосочетание HH может означать:
 Helly Hansen — норвежский производитель одежды
 «Heil Hitler» («Хайль Гитлер», ) — официальное приветствие, употреблявшееся в нацистской Германии, а также употребляемое в настоящее время неонацистами
 Hughes Helicopters —  американская вертолётостроительная компания
 hh — обозначение крайне редкой группы крови
 hh — сокращенное наименование крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter (также hh.ru)
 HH — обозначение Челнока Рокавей-парка в 1962—1972 годах
 Объект Хербига — Аро (Herbig–Haro)

См. также 
  — две кириллические заглавные н.